Swiety bezeichnet

 Světy (Swiety), Ortschaft in Tschechien
 Justyna Święty-Ersetic, polnische Sportlerin